Adrián Diéguez – calciatore spagnolo, difensore 
 José Diéguez Reboredo – vescovo cattolico spagnolo
 Lois Diéguez – scrittore e poeta spagnolo
 Manuel Macario Diéguez Lara – generale, politico e rivoluzionario messicano